

Nom de famille 

 Abraham Samuel Rettig (1919-1983), chanteur polonais ;
 Tommy Rettig (1941-1996), acteur américain.

Autres 
 (8474) Rettig, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Rapport Rettig, officiellement appelé « Rapport de la Commission nationale Vérité et Réconciliation » (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación - CNVR) est le résultat d'une enquête sur les violations des droits de l'homme commis sous la dictature de Pinochet au Chili de 1973 à 1990.